Oakley steht für:

 Oakley Country Club, privater Golfclub in Watertown (Massachusetts)
 Oakley Inc., US-amerikanischer Sportartikelhersteller

 Oakley-Observatorium, Sternwarte in Terre Haute im US-Bundesstaat Indiana

Oakley ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Oakley (1926–2010), kanadischer Geher
 Ann Oakley (Geburtsname: Ann Titmuss; * 1944), britische Soziologin, Autorin und Feministin
 Annie Oakley (1860–1926), US-amerikanische Kunstschützin
 Berry Oakley (1948–1972), US-amerikanischer Bassist, Gründungsmitglied der Allman Brothers Band
 Bill Oakley (* 1966), US-amerikanischer Filmproduzent
 Charles Oakley (* 1963), US-amerikanischer Basketballspieler
 Cyril Leslie Oakley (1907–1975), britischer Pathologe und Bakteriologe
 David James Oakley (* 1955), britischer Geistlicher, Bischof von Northampton
 Jillian Oakley, neuseeländische Squashspielerin
 John H. Oakley (* 1949), US-amerikanischer Klassischer Archäologe
 K. C. Oakley (* 1988), US-amerikanische Freestyle-Skisportlerin
 Kenneth Oakley (1911–1981), britischer Geologe und Paläoanthropologe
 Louke Oakley (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Matt Oakley (* 1977), englischer Fußballspieler
 Peter Oakley (1927–2014), britischer Videoblogger
 Robert B. Oakley (1931–2014), US-amerikanischer Diplomat
 Stephen Oakley (* 1958), britischer Klassischer Philologe
 Thomas J. Oakley (1783–1857), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Violet Oakley (1874–1961), US-amerikanische Malerin, Illustratorin, Schriftstellerin und Pazifistin

Oakley ist der Name folgender Orte

in Antarktika:
 Oakley-Gletscher im Viktorialand

in Südafrika:
 Legokgwe, bis 2008 Oakley

im Vereinigten Königreich:
 Oakley (Bedfordshire)
 Oakley (Buckinghamshire)
 Oakley (Fife)
 Oakley (Hampshire)
 Oakley (Poole)
 Oakley (Suffolk)

in den Vereinigten Staaten:
 Oakley (Delaware)
 Oakley (Idaho)
 Oakley (Illinois)
 Oakley (Iowa)
 Oakley (Kalifornien)
 Oakley (Kansas)
 Oakley (Maryland)
 Oakley (Michigan)
 Oakley (Mississippi)
 Oakley (Ohio)
 Oakley (Utah)
 Oakley (Wisconsin), im Green County
 Oakley (Wyoming)

mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete Objekte:
 Oakley (Tennessee), ID-Nr. 85001615
 Oakley (Fauquier County, Virginia), ID-Nr. 83003282
 Oakley (Northumberland County, Virginia), ID-Nr. 99000073
 Oakley (Spotsylvania County, Virginia), ID-Nr. 02000533

Siehe auch:
 Oakleigh